Академический хор Нежинского колледжа культуры и искусств им. Марии Заньковецкой (женский состав) был основан в 2000 году.

Основатель и бессменный руководитель коллектива Дорохина Любовь Алексеевна — кандидат искусствоведения, доцент Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя, Отличник образования Украины, кавалер ордена НМАУ им. П. Чайковского «за выдающиеся достижения в музыкальном искусстве", член Национального всеукраинского музыкального союза.

Хормейстер хора-преподаватель I категории могильная Ирина Григорьевна.

Концертмейстер-преподаватель высшей категории Ермак Анна Валентиновна.

Традиционно Академический хор представляет свое искусство на городском Рождественском фестивале духовной музыки «Христос рождается — славим Его» и «Нежинском Хор-фесте», посвященном творчеству Н. Леонтовича, отчетных и тематических концертах в Нежине и Чернигове. Академический хор Нежинского училища культуры и искусств участник авторских концертов, посвященных творчеству Леси Дичко, Александра Некрасова, Степана Спеха

Призовые места  и награды 

 I и II Международных фестивалей украинского творчества в диаспоре «Покровские калиновые гроздья» и Лауреат областного фестиваля духовной музыки «Праздник хора»,

 XVIII Всеукраинского фестиваля (в номинации "Лучший светский хоровой коллектив из музыкальных училищ и консерваторий) (г. Днепропетровск 2011)

 И премии XIX Всеукраинского фестиваля (в номинации «Лучший светский хоровой коллектив») духовных песнопений «От Рождества к Рождеству» (г. Днепропетровск 2012).

 Всеукраинской хоровой ассамблеи украинской духовной музыки (г. Киев, 2012),

 XIV Всеукраинского Рождественского фестиваля "Большая коляда" (г. Львов, 2013),

 Всеукраинского конкурса им. Я. Степного (Харьков, 2013).

 В 2013 году Академический хор Академический хор Нежинского колледжа культуры и искусств им. Марии Заньковецкой получил Диплом I степени и звание Лауреата на Международном фестивале-конкурсе " Славянский венец "(Болгария)

.

За особые успехи в развитии и распространении национальной музыкальной культуры и активный вклад в обогащение украинской художественной сокровищницы награжден почетными Дипломами фестивалей, Почетной грамотой «Кавалер знака Отличия» Черниговского и Сумского епархиального управления УПЦ Киевского Патриархата и Грамотой Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира.

Репертуар 
В репертуаре хора произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков, современная музыка и духовные произведения, обработки народных песен. Более 20 переложений и аранжировок хоровых произведений, адаптированных под количественный и качественный состав академического хора сделано хормейстером Ириной могильной.

Ссылки 

 http://mubis.com.ua/index.php/choirs?view=choir&id%5B0%5D=87
 https://www.youtube.com/channel/UCDrO9ooAyS0g08lsaE9EYAA
 https://kursoviks.com.ua/vuzy-chernigovskoy-oblasti-spysok/article_post/19-nezhinskoye-uchilishche-kultury-i-iskusstv-imeni-marii-zankovetskoy-nukii-im-m-zankovetskoy
 https://despravda.com/akademicheskiy-hor-zankovetskoy-spel-na-rozhdestvenskom-festivale-vo-lvove/2767
 http://topnews.cn.ua/culture/2016/10/31/67870.html
 http://ecity.cn.ua/region_news/3898-hudozhestvennoe-meropriyatie-kovel-hor-fest-v-nezhine-foto.html
 https://iblogger.ru/channel.php?cid=UCDrO9ooAyS0g08lsaE9EYAA

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Хоры Украины
Народные песни
Современная музыка